Lotus 93T je Lotusov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v , ko je z njim dirkal le Elio de Angelis. Skupaj je z njim nastopil na devetih prvenstvenih dirkah, na katerih je edino uvrstitev dosegel na dirki za , ko je bil deveti.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Zunanje povezave 
 www.racing-database.com 

Lotus 093T